Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Анна Ярославна

Ву́лиця Анни Ярославни — назва вулиць у різних населених пунктах України.
 Вулиця Анни Ярославни у місті Глухів
 Вулиця Анни Ярославни у місті Звягель
 Вулиця Анни Ярославни у місті Київ
 Вулиця Анни Ярославни у місті Коростишів
 Вулиця Анни Ярославни у місті Кривий Ріг

Анна Ярославна
Вулиці в Україні, названі на честь жінок